Betrideildin kvinnur (2018)
 Betrideildin kvinnur (2019)
 Betrideildin kvinnur (2020)